Kachovskij, , è un cognome russo di alcuni personaggi 
 Michail Vasil'evič Kachovskij – generale
 Pëtr Grigor'evič Kachovskij – decabrista
indica inoltre
 Kachovskij rajon – dell'oblast' di Cherson in Ucraina